O nome Isaac foi usado para nomear três ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

 Tempestade tropical Isaac (1988) - tempestade tropical de curta duração que teve características tropicais por apenas 18 horas. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Isaac (2000) - furacão de categoria 4, mas esteve sempre em mar aberto. Entretanto, gerou fortes ondas que viraram um barco em Long Island; uma pessoa se afogou.
 Furacão Isaac (2006) - furacão de categoria 1 que atingiu Terra Nova, Canadá, como tempestade tropical, provocando danos mínimos.
 Furacão Isaac (2012) - furacão de categoria 1 que atingiu as Antilhas, Haiti, Cuba, República Dominicana e os Estados Unidos (Florida, Mississippi, Louisiana e Alabama).
 Furacão Isaac (2018) - furacão de categoria 1 que formou-se ao oeste de Cabo Verde, no dia 7. Atingiu as Pequenas Antilhas como tempestade tropical e dissipou-se em uma onda tropical no dia 15 de setembro.  
Desambiguação